La Temporada 1948-49 fue la primera y única de los Indianapolis Jets en la BAA, después de haber jugado durante siete temporadas en la NBL con la denominación de Indianapolis Kautskys. La temporada regular acabó con 18 victorias y 42 derrotas, no lográndose clasificar para los playoffs.

Temporada regular

Plantilla 

{| class="toccolours" style="font-size: 95%; width: 85%; "
! colspan="2" style="background-color: red; color: white; text-align: center;" | Indianapolis Jets 1948-1949
|- style="background-color: white;color: red; text-align: center;"
! Jugadores !! Entrenadores
|-
| valign="top" | 
{| class="sortable" style="background:transparent; margin:0px; width:100%;"
! N.º !!  !! Pos. !! Nombre !! Altura !! Peso !! Origen
|-

Estadísticas

Referencias

Enlaces externos 
 948-49 Indianapolis Jets Roster

Temporadas de los Indianapolis Jets
NBA 1948
NBA 1949